Sânnicoară ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Sânnicoară (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Sânnicoară (Cluj), Dorf im Kreis Cluj